Grube Hansa steht für:
Grube Hansa (Bad Harzburg), stillgelegtes Eisenbergwerk in Bad Harzburg
Grube Hansa (Ronnenberg), stillgelegtes Salzbergwerk in Ronnenberg
Grube Hansa (Tröbitz), stillgelegte Braunkohlengrube in Tröbitz